1-й независимый чемпионат Молдавии по футболу 1992 года — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 12 клубов. Чемпионом впервые стал кишинёвский «Зимбру».

Чемпионат проходил в укороченные сроки и продолжался в течение первой половины 1992 года, так как следующий чемпионат (1992/93) проходил уже по системе «осень — весна».

Участники

Итоговая таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, ГЗ — голы забитые, ГП — голы пропущенные, О — очки

Результаты матчей

«Золотой матч» 
В то время в регионе происходил конфликт между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой. В 4-х матчах двух последних туров Федерацией футбола Молдавии было принято решение засчитать ничейные результаты.

В итоге «Тилигул» и «Зимбру» набрали одинаковое количество очков, а на 28 июня был назначен «золотой матч», местом проведения которого определили город Бельцы.

Но в связи с военным конфликтом тираспольчане не смогли выехать на встречу, и чемпионом Молдавии 1992 года был объявлен столичный «Зимбру».

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Молдавии в 1992 году